Fabryka Automatów Tokarskich S.A.
 File Allocation Table (system plików)
 Efektywność aktywów trwałych (wskaźniki ekonomiczne)
 Torpeda FAT – niemiecka torpeda manewrująca z okresu II wojny światowej